Die Gdynia Open 2016 (auch European Tour 2015/16 – Event 6) waren ein Snookerturnier der Saison 2015/16, das vom 24. bis 28. Februar in der Hala Gdynia Arena in Gdynia ausgetragen wurde. Im dritten Jahr in Folge und zum vierten Mal insgesamt fand das Minor-Ranking-Turnier der Snooker Main Tour in der Küstenstadt in Pommern statt.

Titelverteidiger war der Australier Neil Robertson, der aber diesmal nicht antrat.

Sieger wurde der Weltranglistenerste Mark Selby, der seinen ersten Saisonsieg erzielte. Er bezwang Martin Gould im Finale mit 4:1.

Preisgeld 
Das Preisgeld entsprach dem der anderen Turniere der European Tour in dieser Saison.

Vorrunde 
103 Profispieler und 152 Amateure hatten für das Turnier gemeldet. Die Profis waren direkt für das Hauptturnier gesetzt, somit mussten die Amateure in drei Qualifikationsrunden um die verbleibenden 25 Plätze spielen.

Alle Partien wurden im Modus Best of 7 Frames ausgetragen. Die drei Vorrunden fanden vom 23. bis 25. Februar statt.

Runde 1

Runde 2

Runde 3

Hauptrunde 
128 Spieler bestritten ab 26. Februar das Hauptturnier, wobei die erste Hälfte die ersten drei Runden am Freitag, die zweite am Samstag austrug. Am abschließenden Sonntag fanden dann die Spiele vom Achtelfinale bis zum Finale statt.

Runde 1 bis Achtelfinale

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Teil 6

Teil 7

Teil 8

Viertelfinale bis Finale

Finale

Century-Breaks

Quellen 

2016
Players Tour Championship 2015/16